48-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 48-я параллель северной широты
 48-я параллель южной широты

См. также 
 48-й меридиан восточной долготы
 48-й меридиан западной долготы